Schweigger ist der Familienname folgender Personen:

 August Friedrich Schweigger (1783–1821), deutscher Naturforscher
 Franz Schweigger-Seidel (1834–1871), deutscher Physiologe
 Franz Wilhelm Schweigger-Seidel (1795–1838), deutscher Mediziner und Chemiker
 Friedrich Christian Lorenz Schweigger (1743–1802), deutscher evangelischer Theologe
 Georg Schweigger (1613–1690), deutscher Bildhauer, Skulpteur und Medailleur
 Johann Salomo Christoph Schweigger (1779–1857), deutscher Physiker und Chemiker
 Karl Schweigger (1830–1905), deutscher Augenarzt
 Salomon Schweigger (1551–1622), Verfasser der ersten deutschen Koranübersetzung

Siehe auch:
 Schwaiger
 Schweicker
 Schweiger
 Schweiker